Dydek ist der Familienname folgender Personen:

 Katarzyna Dydek  (* 1970), polnische Basketballspielerin
 Ladislav Dydek (1919–2006), tschechischer Schriftdesigner und Maler
 Małgorzata Dydek (1974–2011), polnische Basketballspielerin
 Marta Dydek (* 1982), polnische Basketballspielerin